Брезове Дане се могу односити на:

 Брезове Дане (Теслић), насељено мјесто у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Брезове Дане (Маглај), насељено мјесто у општини Маглај, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ